Abedus är ett släkte av insekter. Abedus ingår i familjen Belostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skinnbaggar
Abedus